Альба — власна назва.

Особи 
 Герцог Альбський — іспанський шляхетний титул.
 Фернандо Альварес де Толедо — герцог Альбський, іспанський полководець .

Прізвище 

 Джессіка Альба — американська акторка
 Жорді Альба — іспанський футболіст
 Марія Альба — американська акторка

Топоніми

Альба — гельська назва Шотландії.

Альба-де-Тормес — муніципалітет.

Альба (місто) — місто в П'ємонті.

Інше 
 Альба — літургійний одяг.
 Альба — поетичний жанр провансальських трубадурів.
 Альба — найбільший за площею та об'ємом вулкан на Марсі, Alba Mons.

 Альба — фітопрепарат на основі екстракту кореня перстачу білого.